Фрэ́нсис Ге́нри Ли (; род. 29 апреля 1944, Уэстхотон, Англия) — английский футболист, нападающий. Наиболее известен по выступлениям за английский клуб «Манчестер Сити». Двукратный чемпион Англии, трёхкратный обладатель Суперкубка Англии, обладатель Кубка Англии, Кубка Футбольной лиги и Кубка обладателей кубков УЕФА.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе дебютировал в 1959 году выступлениями за клуб «Болтон Уондерерс», в котором провел восемь сезонов, приняв участие в 139 матчах чемпионата. В составе «Болтона» был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,66 гола за игру.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба клуба «Манчестер Сити», к составу которого присоединился в 1967 году. Сыграл за команду из Манчестера следующие семь сезонов своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Манчестер Сити», был основным игроком атакующей звена команды. В новом клубе был среди лучших голеодоров, отличаясь забитым голом в среднем почти в каждой второй игре чемпионата. В составе «Манчестер Сити» завоевал титул чемпиона Англии, дважды становился обладателем суперкубка Англии, обладателем кубка Англии, обладателем кубка кубков УЕФА..

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Дерби Каунти» , за который выступал в течение 1974-1976 годов. В составе «Дерби» становился чемпионом Англии и обладателем суперкубка Англии.

Карьера в сборной 
В 1968 году дебютировал в официальных матчах в составе сборной Англии. На протяжении карьеры в национальной команде, которая длилась 4 года, провел в форме главной команды страны 27 матчей, забив 10 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1970 года в Мексике.

Достижения 
 Чемпион Англии (2):  1973/74
 «Манчестер Сити»: 1967/68
 «Дерби Каунти»: 1974/75
 Обладатель Кубка Англии (1): 
 «Манчестер Сити»: 1968/69
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (1): 
 «Манчестер Сити»: 1970
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 
 «Манчестер Сити»:  1968, 1972
 «Дерби Каунти»: 1975
 Обладатель Кубка кубков УЕФА (1): 
 «Манчестер Сити»:  1969/70

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте national-football-teams.com 
 Профиль на englandstats.com 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Командоры ордена Британской империи